GSB est un sigle qui peut désigner :
 grande surface de bricolage ;
 Stanford GSB ou Stanford Graduate School of Business, la Business School américaine la plus sélective ;
 Geological Survey of Belgium (en français, Service géologique de Belgique), un institut fédéral de recherche belge dédié à la géologie de la Belgique ;
 Główny Szlak Beskidzki imienia Kazimierza Sosnowskiego (en français, Sentier principal des Beskides), un sentier touristique de randonnée qui mène d’Ustroń dans le Beskid silésien à Wołosate dans les Bieszczady ;
 Guidisme et Scoutisme en Belgique, une organisation scoute nationale de scoutisme et guidisme belge ;
 GNOME SlackBuild, un environnement de bureau GNOME à l'intention de la distribution Linux Slackware.